Nodaway Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

Iowa 
 Nodaway Township, du comté d'Adams.
 Nodaway Township, du comté de Page.
 Nodaway Township, du comté de Taylor.

Missouri 
 Nodaway Township, du comté d'Andrew.
 Nodaway Township, du comté de Holt.
 Nodaway Township, du comté de Nodaway.

Homonymie de townships